El término senderismo puede referirse a:

Senderismo: La actividad consistente en caminar y realizar actividad física en contacto con la naturaleza.

Senderismo: La doctrina seguida por la organización terrorista Sendero Luminoso. A los miembros de este movimiento se les llama senderistas.